Tunyogi Péter (1947-2008) énekes
 Tunyogi Péter (1960) színművész